Zwolse theaters is de overkoepelende organisatie van twee theaterzalen in de stad Zwolle, namelijk:
 Theater De Spiegel
 Schouwburg Odeon

Externe link 
 Officiële website

Theaterzaal in Overijssel
Cultuur in Zwolle